«Натянутая тетива» (, букв. Лук) — художественный фильм корейского режиссёра Ким Ки Дука.

Сюжет 
60-летний старик и девушка живут вдвоём на лодке, вдали от посторонних глаз. Они предоставляют своё судно в аренду рыбакам. Свадьба этой странной пары намечена на 17-й день рождения юной особы. Жених усиленно готовится к торжеству. Но всё меняется, когда между девушкой и неожиданно появившимся юношей-рыбаком вспыхивает искра подростковой влюблённости.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 2006 — Фестиваль «Fantasporto»
 Специальный приз жюри секции Orient Express — Ким Ки Дук

Номинации 
 2006 — Кинофестиваль в Мар-дель-Плата
 Лучший фильм — Ким Ки Дук

Ссылки 
 
 

Фильмы Ким Ки Дука
Фильмы-драмы Республики Корея
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Республики Корея 2005 года